Câmpu se poate referi la

 Râul Câmpu, curs de apă, afluent al râului Secu-Vaduri

 Câmpu Goblii, Alba
 Câmpu Cetății, Mureș
 Câmpu lui Neag, Hunedoara
 Câmpu Părului, Olt
 Câmpu Mare, Olt
 Câmpu Mare, Mehedinți
 Câmpu Mare, Gorj

Câmpuri 
 Câmpuri, Vrancea
 Comuna Câmpuri, Vrancea
 Câmpuri de Sus, Hunedoara
 Câmpuri-Surduc, Hunedoara
 Râul Printre Câmpuri

Vezi și 
 Câmp (dezambiguizare)
 Câmpia (dezambiguizare)
 Câmpeni (dezambiguizare)
 Câmpu Mare (dezambiguizare)
 Câmpulung (dezambiguizare)

Toponime românești